Miller County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Miller County (Arkansas)
Miller County (Georgia)
Miller County (Missouri)